Boškovići est un toponyme qui peut désigner plusieurs villages en Bosnie-Herzégovine :
 Boškovići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Boškovići, un village situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
 Boškovići, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie.